Захируддин Фаруки (, род. 1933) — пакистанский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Пакистана 1970, 1976, 1978 и 1979 гг.

В составе сборной Пакистана участник трех шахматных олимпиад (1974, 1980 и 1982 гг.). На олимпиаде 1974 г. завоевал индивидуальную золотую медаль, показав лучший результат на 2-й доске (победил в личных встречах, в частности, С. Татаи и П. Поутиайнена). Также в составе национальной сборной участвовал в так называемой «Контролимпиаде» 1976 г. Сборная Пакистана стала бронзовым призером соревнования.

Участник чемпионата Великобритании 1970 г. (участвовал в дележе 2-го места), открытого чемпионата США 1977 г., побочных турниров шахматного конгресса в Гастингсе, ряда сильных по составу опен-турниров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии З. Фаруки в базе Chessgames
 Личная карточка З. Фаруки на сайте 365Chess

Шахматисты Пакистана
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад